Фінал Кубка Футбольної ліги 2003 — фінальний матч розіграшу Кубка Футбольної ліги 2002—2003, 43-го розіграшу Кубка Футбольної ліги. У матчі, що відбувся 2 березня 2003 року на стадіоні «Мілленіум», зіграли «Манчестер Юнайтед» та «Ліверпуль».

Шлях до фіналу

Матч

Деталі 

2003
2003 у футболі
Спорт у Кардіффі
Березень 2003
2003 в англійському спорті